Lahti bezeichnet:

 eine finnische Stadt, siehe Lahti
 eine finnische Verwaltungsgemeinschaft, siehe Lahti (Verwaltungsgemeinschaft)
 einen Asteroiden, siehe (1498) Lahti
 eine Pistole, siehe Lahti L-35
 eine Panzerbüchse, siehe Lahti L-39

Lahti ist der Familienname folgender Personen:

 Aimo Johannes Lahti (1896–1970), finnischer Waffenkonstrukteur
 Christine Lahti (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin
 Janne Lahti (* 1982), finnischer Eishockeyspieler
 Johannes Lahti (1952–2017), finnischer Zehnkämpfer
 Miika Lahti (* 1987), finnischer Eishockeyspieler
 Sarah Lahti (* 1995), schwedische Langstreckenläuferin
 Taru Lahti (* 1992), finnische Volleyballspielerin
 Timi Lahti (* 1990), finnischer Fußballspieler
 Veikko Lahti (1926–2014), finnischer Ringer